Гейда́р Аббаси́ (, ), более известный под псевдонимом Барышма́з ( — непримиримый) — иранский поэт, переводчик, писатель и литературный критик азербайджанского происхождения. Аббаси родился в 1943 году в городе Мераге в иранской провинции Восточный Азербайджан. Окончил  и получил степень бакалавра по английскому языку, затем продолжил обучение в Тегеране, где получил степень магистра. Гейдар Аббаси является автором 45 произведений. Перевёл на азербайджанский язык сакральную шиитскую книгу «Путь Красноречия» («Нахдж аль-Балага») Шарифа Рази (а также двухтомный комментарий к данному труду), «Маснави» суфийского поэта Джалаладдина Руми и другие произведения, используя и арабский, и латинский алфавит.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Тебризского университета